

Geografia
 Nepomuceno – comune del Brasile nello Stato del Minas Gerais

Onomastica
 Nepomuceno – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Alberto Nepomuceno – compositore e direttore d'orchestra brasiliano
 Gevaro Nepomuceno – calciatore olandese
 Giovanni Nepomuceno – presbitero boemo
 Pedro José Nepomuceno Cunha – ex calciatore brasiliano